Mutua Madrid Open — турнир среди мужчин и женщин, который проходит на открытых грунтовых кортах с 2002 года.
 Открытый чемпионат Испании — турнир среди женщин, который проводился в Мадриде на открытых грунтовых кортах с 1996 по 2003 год.